Irene est :

Patronyme 
 Irene, une peintre antique ;
 Irene, costumière de Hollywood
 Irene (1991-), chanteuse, présentatrice télé et actrice sud-coréenne ;

Toponyme et hydronyme 

 Irene, une ville d'Afrique du Sud ;
 Irene, une municipalité américaine située dans l'État du Dakota du Sud.
 Irene, un cours d’eau dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Cinéma 
  Irene, film d'Alfred E. Green sorti en 1926

Autres 
 Irene, un ketch britannique construit sur un chantier naval de Bridgwater.